Балака — означает следующее:

 Балака — род растений.
 Балака (город) — город в Малави.
 Балака (округ) — округ в Малави.
 Балака, Хосе  (1800—1869) — испанский живописец-портретист XIX века.
 Балака, Эдуардо (1840-1914) — испанский художник-портретист.
 Балака, Рикардо (1844-1880) — испанский художник.